Krzeczów bezeichnet Dörfer in Polen:
 Krzeczów (Lubień), ein Dorf der Gmina Lubień im Powiat Myślenicki der Woiwodschaft Kleinpolen
 Krzeczów (Rzezawa), ein Dorf der Gmina Rzezawa im Powiat Bocheński der Woiwodschaft Kleinpolen
 Krzeczów (Wierzchlas), ein Dorf der Gmina Wierzchlas im Powiat Wieluński der Woiwodschaft Łódź